Borstel kan henvise til:

 Borstel (Herregård), herregård i Kreis Segeberg, Slesvig-Holsten
 Borstel (Holsten), kommune i Kreis Segeberg, Slesvig-Holsten
 Borstel (Landkreis Diepholz), kommune i Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Borstel-Hohenraden, kommune i Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Borstel (Achim), bydel for byen Achim i Landkreis Verden, Niedersachsen
 Borstel (Auetal), bydel for kommunen Auetal i Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Borstel (Jork), bydel for kommunen Jork i Landkreis Stade, Niedersachsen
 Borstel (Neustadt am Rübenberge), bydel for byen Neustadt am Rübenberge i Region Hannover, Niedersachsen
 Borstel (Stendal), bydel for kreisbyen Stendal in Sachsen-Anhalt
 Borstel (Sülfeld), bydel for kommunen Sülfeld i Kreis Segeberg, Slesvig-Holsten
 Borstel (Verden), bydel for kreisbyen Verden (Aller) i Niedersachsen
 Borstel (Winsen), bydel for kreisbyen Winsen (Luhe) i Niedersachsen
 Borstel in der Kuhle, bydel i kommunen Bispingen i Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Hamburg-Groß Borstel, bydel ved Hamburg
 Klein Borstel, bydel i Bezirk Hamburg-Nord